Catharina Margaretha Linck – donna prussiana che assunse l'identità di Anastasius Lagrantius Rosenstengel
 Gottlob Linck – mineralogista, geologo e cristallografo tedesco
 Otto Linck – paleontologo e scrittore tedesco
 Walter Linck – scultore svizzero